

Personnalités 

 Abu Sayeed Chowdhury (1921-1987), président du Bangladesh ;
A. F. M. Ahsanuddin Chowdhury (1915-2001), président du Bangladesh ;
A. Q. M. Badruddoza Chowdhury (né ne 1932), président du Bangladesh ;
 Ahmedur Rashid Chowdhury (né en 1973), éditeur et écrivain bangladais ;
 Anwarul Chowdhury (né en 1943), diplomate du Bangladesh ;
 Badrul Haider Chowdhury (1925-1998), juge en chef du Bangladesh ;
 Eulie Chowdhury (1923-1995), architecte et écrivaine indienne ;
 Harris Chowdhury (?-2021), homme politique bangladais ;
Hasan Mashhud Chowdhury (1948-), chef d'état-major de l'armée du Bangladesh ;
 Iftekhar Ahmed Chowdhury (né en 1946), homme politique bangladais ;
Imamuzzaman Chowdhury, combattant de la guerre de libération du Bangladesh ;
Khoda Baksh Chowdhury né en 1952), inspecteur général de la police du Bangladesh ;
 Mainur Reza Chowdhury (1938-2004), juge en chef du Bangladesh ;
 Matia Chowdhury (née en 1942), femme politique bangladaise ;
 Mizanur Rahman Chowdhury (1928-2006), homme politique bangladais ;
 Rashed Chowdhury, officier condamné l'assassinat du Sheikh Mujibur ;
 Rasheda K Chowdhury (née en 1951), universitaire bangladaise ;
 Renuka Chowdhury (née en 1954), femme politique indienne ;
Rezzakul Haider Chowdhury, directeur de la direction générale du renseignement des forces du Bangladesh ;
 Rita Chowdhury (née en 1960), poétesse et romancière indienne ;
Salahuddin Quader Chowdhury (1949-2015), ministre et criminel de guerre bangladais ;
 Shahadat Chowdhury (né en 1943), journaliste bangladais ;
 Shefali Chowdhury (née en 1988), actrice britannique ;
S.H.M.B Noor Chowdhury, militaire et criminel de guerre bangladais ;
 Yusuf Ali Chowdhury (1905_1971), homme politique bengali-pakistanais ;
 Zafrullah Chowdhury (né en 1941), médecin et militant bangladais.